

Cinema 
 Conception, film del 2011 diretto da Josh Stolberg.

Geografia 
 La Conception – quartiere di Marsiglia (Francia)
 Conception – comunità non incorporata della Contea di Nodaway, Missouri (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Conception – gruppo musicale progressive metal norvegese
 Conception – album di Miles Davis del 1951

Altri progetti